Lampeter kan syfta på följande:

 Lampeter, Pennsylvania, ort i USA
 Lampeter, Wales, ort i Storbritannien